Beauregard puede referirse a: 

 Beauregard, comuna de Ain (Francia).
 Beauregard, comuna de Lot (Francia).
 Beauregard, villa estadounidense en Misisipi.
 P.G.T. Beauregard, Pierre Gustave Toutant de Beauregard, militar confederado durante la Guerra Civil Estadounidense.
 Castillo de Beauregard, uno de los castillos del valle del Loira (Francia).